Ovid (Colorado), població dels Estats Units a l'estat de Colorado.
 Ovid (Nova York), població dels Estats Units a l'estat de Nova York.